Une commune urbaine (en , passiolak haradskoha typou ; en , possiolok gorodskogo tipa) est la désignation officielle d'un certain type de localité à caractère urbain, utilisée en Biélorussie et dans 9 autres pays issus de l'ancienne Union soviétique.

C'est une localité intermédiaire, par ses caractéristiques et par son statut, entre une ville et une commune rurale. Une commune urbaine ne se distingue pas nécessairement d'une commune rurale par sa superficie ou par sa population, mais elle possède des caractères socio-économiques qui la rendent économiquement indépendante de l'agriculture.

Selon une loi de la République de Biélorussie, adoptée en 1998, il existe trois catégories de localité urbaines en Biélorussie :
 bourg urbain (en ) : une population supérieur à  habitants, des entreprises industrielles et une infrastructure résidentielle développée ;
 station de cure (en ) : au moins  habitants, des sanatoriums, établissements de cure ou de soins et une infrastructure résidentielle développée ; 
 bourg ouvrier (en ) : au moins 500 habitants, au service d'entreprises industrielles, de chantier de construction, de centrales électriques ou d'autres sites industriels.

Liste des communes urbaines 
Au  (recensement) il y a 94 communes urbaines en Biélorussie, qui se répartissaient ainsi :
 83 bourgs urbains
 1 station de cure
 10 bourgs ouvriers

Au , il y a 90 communes urbaines en Biélorussie, qui se répartissaient ainsi :
 81 bourgs urbains
 1 station de cure
 8 bourgs ouvriers

Leur répartition par subdivision administrative est la suivante :
 voblast de Brest : 8
 Voblast de Homieĺ : 16 (17 en 2009)
 voblast de Hrodna : 16 (17 en 2009)
 voblast de Minsk : 18 (19 en 2009)
 Voblast de Mahilioŭ : 8 (9 en 2009)
 Voblast de Viciebsk : 24

Voir aussi 
 Villes de Biélorussie
 Commune urbaine (Russie)
 Commune urbaine (Ukraine)

Liens externes 
  The Roman alphabet transliteration of Belarusian geographical names

Notes et références